Фонтгомбо́ () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, округ Ле-Блан.

Коммуна расположена на расстоянии около 270 км на юго-запад от Парижа, 155 км на юго-запад от Орлеана, 60 км на запад от Шатору.

Население 

Население — 269 человек (2007).

Достопримечательности 

 Аббатство цистерцианцев Сен-Мари и Сен-Жюльен, основано в 1091 году
 Аббатство 
 Церковь Сен-Жак, XII век

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini